Puzzle — второй полноформатный студийный альбом исландского квартета Amiina.

Список композиций 
 Ásinn — 5:34
 Over & Again — 3:39
 What are we waiting for? — 5:28
 Púsl — 6:14
 In the Sun — 4:18
 Mambó — 4:56
 Sicsak — 6:55
 Thoka — 3:57
 Nebula (Japan bonus track)
 Blauwber (Japan bonus track)

Участники записи 
 Edda Rún Ólafsdóttir
 Guðmundur Vignir Karlsson
 Hildur Ársælsdóttir
 Magnús Trygvason Eliassen
 Maria Huld Markan Sigfúsdóttir
 Sólrún Sumarliðadóttir

Все треки написаны и исполнены Amiina.

Дополнительные музыканты 
 Kjartan Sveinsson — бас (1, 3 и 7)
 Borgar Magnason — контрабас (7)
 Sigtryggur Baldursson, Bryndís Nielsen, Jóhann Ágúst Jóhannsson & Inga Harðardóttir — вокал (6)
 Сведение и микширование — Birgir Jón Birgisson и Amiina

Примечания 

Альбомы 2010 года